Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1951 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Doris Hart bat Shirley Fry en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Beverly Baker et Louise Brough.

Parcours 
33 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1951
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1951
Juin 1951
Juillet 1951